Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split u sezoni 1976./77. je predstavljalo ligu 6. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije. 
Ligu je svojio Jadran iz Tučepa.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 9. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (10. – 18. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

 Izvori:

Poveznice 
 Međuopćinska nogometna liga Split - Makarska 1976./77.

Izvori 
 Duško Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. str. 88 
 Jurica Gizdić: 50 godina Jadrana iz Tučepi, Tučepi, 2017., , str. 54-55 
 Jurica Gizdić: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008.,  
 Jurica Gizdić: NK Dugopolje 1952. – 2002. : 50 godina nogometa u Dugopolju, Dugopolje, 2002., , str. 54-55 
 nk-oskotok.bloger.index.hr, NK OSK Otok - Sezone OSK-a kroz povijest (SFRJ) , objavljeno 9. lipnja 2011., pristupljeno 29. listopada 2017. 
 

1976-77
Split